Крокос — топоним и фамилия, может означать:

персоналии
 Крокос, Владимир Иванович (1989—1936) — советский геолог, палеонтолог и почвовед.

топоним
 Крокос (Греция) — город в Греции.

 прочее
 Crocos (крокос) — марка резиновой обуви

См. также 
 Крокосмия — растение
 Крокус (значения)